Селище міського типу:
 Вільшана — Черкаська область, Городищенський район
Села:
 Вільшана — Сумська область, Недригайлівський район
 Вільшана — Харківська область, Дворічанський район

 Вільшана — назва села Ольшана Ічнянського району Чернігівської області до 2007 року

Див. також 
 Вільшани
 Вільшане
 Вільшана-Слобідка